Prema popisu stanovništva 1931. godine u Kraljevini Jugoslaviji živjelo je 13.934.038 stanovnika. Od toga: 6.785.501 pravoslavaca, 5.217.847 rimokatolika, 1.561.166 muslimana, 231.169 evangelika i 138.355 ostalih.

Popis po banovinama

Vidi još 
 Popis stanovništva 1921. u Kraljevini SHS
 Popis stanovništva 1948. u FNRJ
 Popis stanovništva 1953. u FNRJ
 Popis stanovništva 1961. u FNRJ
 Popis stanovništva 1971. u SFRJ
 Popis stanovništva 1991. u SFRJ

Izvori

Literatura

Vanjske poveznice 
 Projekat Rastko: Političke prilike u Bosni i Hercegovini / Vladimir Ćorović, Original objavljen u Beogradu, Biblioteka „Politika“ (1939) 

1931